

Communes 
 Lochaber, l'un des cinq districts écossais du council area des Highlands.
 Lochaber, municipalité de canton du Québec.
 Lochaber-Partie-Ouest, municipalité de canton du Québec.

Homonymie de toponyme